Риббон:
 Риббон — красящая лента;
 Риббон — водопад в США;

См. также 
 Ribbon (значения)